Президентът на Република Кипър (; ) е държавен глава и ръководител на правителството на Кипър.

От 28 февруари 2023 година постът се заема от Никос Христодулидис, избран като кандидат на Демократическия съюз.

 
Списъци на заемали длъжности